Teatre: La mare (Santiago Rusiñol), obra de Santiago Rusiñol i Prats de 1906
 Literatura: La Mare (Maksim Gorki), obra de Maksim Gorki de 1906
 Cinema: La mare (pel·lícula), dirigida per Vsèvolod Pudovkin el 1926
 Òpera:
 La mare (Casademont), composta Cassià Casademont i Busquets el 1926
 La mare (Hába), composta Alois Hába el 1930